Николас (Ник) Томен (; род. 6 марта 1986 года, Цинциннати, Огайо, США) — американский пловец, олимпийский медалист. Специализируется в плавании на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Дебютировал в составе сборной США на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года в Шанхае, занял четвёртое место в финале в плавании на спине на дистанции 100 метров и шестое — на 50 метров. Золотую медаль Ник получил, выступив вместе с Марком Ганглоффом, Майклом Фелпсом и Нэтаном Эдрианом в комбинированной эстафете 4×100 метров, в которой они победили с результатом 3.32,06.

Тренировался в Аризонском университете.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по плаванию